Эддистон:

 Эддистон (скала, Австралия)
 Эддистон (скала, Англия)
 Эддистон (маяк)
 Эддистон (скала, Фолклендские острова)

Примечания